Kiesling von Kieslingstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno von Kiesling auf Kieslingstein (1878–1957), deutscher Generalleutnant
 Gottfried von Kiesling auf Kieslingstein (1840–1900), deutscher Industrieller 
 Johann von Kiesling auf Kieslingstein (1873–1948), chilenischer Brigadegeneral